Bois-d'Arcy kan syfta på:

 Bois-d'Arcy, Yonne, fransk kommun i departementet Yonne
 Bois-d'Arcy, Yvelines, fransk kommun i departementet Yvelines